Palestinensi – abitanti di Palestina (Alagoas)
Palestinensi – abitanti di Palestina (San Paolo)
Palestinensi – abitanti di Palestina de Goiás
Palestinensi – abitanti di Palestina do Pará